Мост Эржебет — названия мостов:
 Мост Эржебет () — мост через Дунай в Будапеште, Венгрия.
 Мост Эржебет () — пограничный мост через Дунай, соединяющий города Комарно (Словакия) и Комаром (Венгрия).
 Мост Сент-Эржебет () — мост через Малый Дунай в Эстергоме, Венгрия.
 Мост Эржебет () — мост через Сомешул-Мик в Клуж-Напоке, Румыния.